Guiart, est le patronyme de : 
 Guillaume Guiart (?-vers 1316), chroniqueur et poète français.
 Jules Guiart (1870-1965), médecin.
 Jean Guiart (1925-2019), anthropologue, ethnologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie.
 Jean-Baptiste Guiart de Servigné (), avocat et écrivain.
 Pierrette Guiart, épouse Le Corre (morte en 2009), angliciste française.

Homonymie de patronyme